Dardé :

Patronyme 
 Jean Dardé (1901-1998), homme politique français
 Paul Dardé (1888-1963), sculpteur français

Toponyme 
 Halle Dardé, édifice situé à Lodève dans l'Hérault en France